Sezon 2003 był 13. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego bronił BATE Borysów.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
 18 goli
 Hienadź Bliźniuk (FK Homel)
 Siarhiej Karnilenka (Dynama Mińsk)

 17 goli
 Anatol Tichonczik (Szachcior Soligorsk)

 16 goli
 Pawieł Biahanski (BATE Borysów)
 Jury Marchel (Tarpeda Żodzino)

 13 goli
 Ołeksandr Pyszczur  (Dniapro Mohylew)

 12 goli
 Alaksiej Denisenia (Biełszyna Bobrujsk)

 11 goli
 Alaksandr Borisik (Biełszyna Bobrujsk)

 10 goli
 Suliko Kakabadze  (Naftan Nowopołock)
 Siarhiej Kozak (Torpedo-SKA Mińsk)
 Siarhiej Nikifarenka (Szachcior Soligorsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2003 na Białorusi